Ла Полвадера има више значења:

 Ла Полвадера (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Полвадера (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику